Кабањас има више значења:

 Кабањас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кабањас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кабањас (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику